Труневы (Трунёвы, Труновы) — одна из старейших забайкальских фамилий.

Впервые усолец Исачко Трунев упоминается в челобитной от 22 июля 1700 года на имя Петра I. Исай Трунев, вероятно до 1700 года выехал из Усолья в Селенгинск. В 1720 году значится умершим в Ильинском остроге посадский Исай Трунев.

В XIX веке Труневы записаны в купечество Верхнеудинска. По «Ведомости о объявленных на 1831 год от верхнеудинских купцов капиталах» купеческая семья Труневых состояла из 7 человек: Анна Ивановна Трунева — 64 года; у ней сыновья: Иван — 37, Василей — 33, Мефодий — 27, Дмитрий — 25, Иван — 19 лет; внук Тивуртий — 9 мес (умер в апреле 1900 года). Анна Ивановна Трунева состояла в 3-й купеческой гильдии с объявленным капиталом 8000 рублей. Её муж Василий Мефодьевич Трунев в 1807 году был купцом 3-й гильдии. В 1807 году вместе с сыном Иваном записались в 1-ю гильдию, но вскоре вернулся в 3-ю.

Тивуртий Иванович Трунев с 1 января 1889 года по 1 января 1893 года был старостой Верхнеудинской Спасской церкви. Его сын Пётр Тивуртиевич Трунев — купец 2-й гильдии, торговал железными изделиями, с 30 июля 1899 года по 12 апреля 1901 года городской голова Верхнеудинска.

Адреса в Улан-Удэ 
Ул. Коммунистическая, дом 10 — усадьба А. Труневой (памятник архитектуры).

Примечания

Литература 
 Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / Ин-т истории СО РАН. Сибир. контрактная корпорация. — Новосибирск: РИПЭЛ плюс,1998. — Т. 4, кн. 2, стр. 19
 Дёмин Э. В. Первый декабристовед Бурятии, купец-краевед П. Т. Трунев//Бурятия-2006. Календарь знаменательных и памятных дат. — Улан-Удэ, 2005

Фамилии по алфавиту